

Patronyme 

 Jean-Gabriel Dentu (1770-1840), imprimeur-libraire français ;
 Gabriel-André Dentu (1796-1849), son fils, imprimeur-libraire français ;
 Mélanie Dentu (1806-1874), sa femme, auteure et compositrice française ;
 Édouard Dentu (1830-1884), son fils, éditeur et libraire français ;
 Georges Dentu (1861-1950), personnalité politique française.